Die Spielzeit 1953 war die 22. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die zweite Saison der Nationalliga A.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1953. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1954 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

53
Handballveranstaltung 1953